Nova Granada (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Nova Granada (Belo Horizonte), een wijk van de Braziliaanse gemeente/stad Belo Horizonte in de deelstaat Minas Gerais